Таний () — род травоядных орнитоподовых динозавров надсемейства Hadrosauroidea из мела Азии. Типовой вид Tanius sinensis назван и описан Wiman в 1929 году. Таний — это один из первых гадрозавров, обнаруженных в Китае.

История исследования 
Голотип Tanius sinensis PMU 24720, представляющий собой заднюю часть черепа и неполный посткраниальный скелет, обнаружен в слоях формации Jiangjunding геологической группы Wangshi, датированных кампаном, недалеко от городского уезда Лайян, провинция Шаньдун, Китай. В 1923 году китайский геолог H. C. Tan и австрийский палеонтолог и антрополог Отто Станский (Otto Zdansky) собрали в провинции Шаньдун коллекцию костей динозавров. Весь материал затем был направлен в Швецию в Уппсальский университет и описан в 1929 году Карлом Виманом. На основе изученных окаменелостей Виман ввёл два новых рода и вида — завропода Euhelopus zdanskyi и орнитопода Tanius sinensis.

В 1958 году китайский палеонтолог Yang Zhongjian (C.-C. Young) на основе многочисленных костей из другого местонахождения близ Лайян, формация Jingangkou, описал новый вид Tanius chingkankouensis и новый род гадрозавридов Tsintaosaurus spinorhins. Tanius chingkankouensis основывается только на нескольких костях посткраниального скелета, включающих подвздошные кости.

В 1976 году китайским палеонтологом Zhen Shuonan был описан новый вид Tanius laiyangensis, остатки которого были обнаружены в 1959 году недалеко от Лайян, провинция Шаньдун. Материал состоял из хорошо сохранившегося крестца, включающего 9 сросшихся позвонков и остистых отростков, и хуже сохранившейся правой подвздошной кости.

На начало раскопок скелет Tanius sinensis был, по-видимому, довольно полным, но во время работ многие кости были разрушены. Голотип включает следующие кости посткраниального скелета: почти полный, но расчленённый ряд шейных позвонков со 2-го по 10-й, изолированные шейные рёбра 6 и 9, изолированное неопределённое шейное ребро, спинной и хвостовой позвонок, изолированный гемальный отросток позвонка, правая лопатка, правая грудная пластина, левая плечевая кость, вероятно, частичная плавая локтевая кость, три фрагмента лучевых костей — два дистальных конца и один проксимальный, фрагмент спинного ребра, левая и правая подвздошные кости, правые бедренная, малоберцовая, большеберцовая кости, левая 3-я плюсневая кость, когтевая фаланга, а также целое спинное ребро неизвестного происхождения. Экземпляры, включающие правую плечевую кость и целую лучевую, найдены неподалёку от места обнаружения голотипа и могут быть отнесены к очень похожему таксону.

Валидность видов 
Только типовой вид Tanius sinensis имеет частичный череп, в то время как Tanius chingkankouensis и Tanius laiyangensis известны только по посткраниальному материалу, поэтому валидность последних в разное время подвергалась сомнению многими учёными.

Подвздошные кости Tanius chingkankouensis имеют изогнутый дорсальный край и хорошо развитый противовертел. Этим, по мнению палеонтологов Eric Buffetaut и Haiyan Tong, Tanius chingkankouensis сильно отличается от Tanius sinensis, у которого подвздошные кости имеют почти прямой дорсальный край и слабо выраженный противовертел, что является примитивными признаками, и является более продвинутым гадрозавром, поэтому он должен быть исключён из рода Tanius. По тем же причинам Tanius laiyangensis, описанный Zhen в 1976 году, также должен быть исключён из рода Tanius.

Horner и коллеги считали Tanius chingkankouensis младшим синонимом Tanius sinensis, а Tanius laiyangensis младшим синонимом Tsintaosaurus.

Zhang и коллеги считают, что подвздошная кость Tanius chingkankouensis имеет признаки завролофинов, поскольку вершина надвертлужного отростка расположена антеродорсально к каудальной бугристости седалищной ножки. Кроме того, принадлежит ли Tanius chingkankouensis крестец с продольной вентральной бороздой остаётся под вопросом, поскольку последние исследования показывают, что наличие или отсутствие данной борозды варьирует в пределах одного вида. Таким образом, этот признак не может быть диагностическим для Tanius chingkankouensis. Однако, Tanius chingkankouensis имеет слегка вздутый дистальный конец седалищной кости, а это является признаком базальных гадрозавроидов. Кроме того, у Tanius chingkankouensis дорсальный и вентральный края дистальной части лопатки параллельны, что схоже с Tanius sinensis, но более прямой дорсальный край лопатки отличается от такового у Tanius sinensis. Таким образом, по мнению Zhang и коллег, Tanius chingkankouensis является валидным видом, однако, подвздошная кость, вероятно, не принадлежит Tanius chingkankouensis; по крестцу также имеется неясность.

Zhen Shuonan среди прочих диагностических признаков Tanius laiyangensis описал крестец, состоящий из 9 сросшихся позвонков; 6—9-й позвонки с вентральной стороны имеют выраженную продольную борозду. Он считал, что число позвонков в крестце Tanius laiyangensis больше, чем у Tanius chingkankouensis, однако наличие или отсутствие борозды и число крестцовых позвонков не являются диагностическими признаками, поэтому Tanius laiyangensis скорее всего не является валидным таксоном.

Описание 
Tanius sinensis может диагностироваться по следующей возможной аутапоморфии: латеральный и медиальный мыщелки дистальной части бедренной кости сращены каудально, образуя полностью закрытый «туннель». Tanius sinensis также имеет следующие уникальные сочетания признаков: соотношение между длиной и высотой остистых отростков средних спинных позвонков — 4,0 или больше; дорсальная поверхность лопатки изогнута, придавая дорсальной поверхности выпуклый вид в медиальной и латеральной проекциях; максимальная дорсовентральная ширина проксимального конца лопатки больше дорсовентральной ширины дистального конца (212 мм против 144 мм); крючковидный краниальный конец акромиона лопатки направлен краниодорсально; гребень, расположенный позади вертлужной впадины; 4-й вертел бедренной кости дугообразного вида; большерубцовый гребень большеберцовой кости проходит вентрально в проксимальную половину тела кости; дистальный конец малоберцовой кости с латеральной стороны имеет формы булавы; соотношение между длиной и шириной 3-й плюсневой кости — больше 4,5.

Длина тания оценивается в 7—9 метров, а масса тела от 2000 кг до 2950 кг.

Филогения 
Первоначально таний помещался в подсемейство гадрозаврин семейства гадрозаврид, либо вместе с Telmatosaurus, Bactrosaurus и Gilmoreosaurus рассматривался как базальный представитель гадрозавридов вне клады Euhadrosauria. В глобальном филогенетическом анализе Прието-Маркеса таний уже рассматривается как базальный гадрозавроид на основе следующих признаков: ростральный отросток скуловой кости сужен дорсовентрально, постеродорсальный край рострального отростка имеет заметный горизонтально ориентированный гребень, переходящий на дорсальный край этого отростка (образуя глубоко вогнутую максиллярную фасетку на медиальной поверхности рострального отростка), вершина надацетабулярного отростка расположена каудодорсально к каудальной бугристости седалищной ножки.

Филогенетический анализ на основе модифицированной матрицы из исследования Xing и коллег 2014 года с использованием 346 признаков для 61 таксона подтвердил базальное положение тания среди гадрозавроидов. Кодирование некоторых признаков было пересмотрено в связи с появлением новых данных о посткраниальном скелете динозавра. В дереве строго консенсуса таний образует политомию со всеми гадрозавроидами (включая гадрозавридов), кроме Eolambia, Probactrosaurus, Xuwulong и Equijubus. В дереве согласия по большинству таний образует кладу с бактрозавром:

Примечания 

Гадрозавроиды
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Азии
Фоссилии, описанные в 1929 году